Бела III (, ; ок. 1148—1196) — венгерский король из династии Арпадов. Воспитывался в Константинополе, ввёл у себя в стране и при дворе византийские нравы и обычаи, что, с одной стороны, дало толчок культурному развитию королевства, но, с другой стороны, — подчинило Венгрию византийскому императору Мануилу I.

Зигзаги биографии 
Бела III был всего на год младше своего старшего брата Иштвана, но, не будучи первенцем, не имел прав на Венгерский престол и вынужден был довольствоваться титулом герцога Хорватии и Далмации, пожалованным ему отцом — королём Гезой II — в 1161 году.

Однако уже через два года (1163) в судьбе Белы произошёл резкий поворот, когда его брату — 16-летнему королю Иштвану III — пришлось отправить Белу заложником в Константинополь при заключении мира с Византийским императором Мануилом I. Жертва Белы во имя мира, впрочем, оказалась новым поводом к войне. Уже в 1164 году Мануил Комнин начал войну за «отцовское наследство» Белы и отторг от Венгерского королевства Хорватию, Далмацию и спорную область Сирмий, которые присоединил к Византийской империи.
Не имевший сыновей император Мануил благоволил юному мадьяру, который вырос настоящим богатырём (Бела был более 2 метров ростом и телосложение имел отнюдь не субтильное), выучил греческий, получил хорошее образование и даже принял новое, православное имя Алексей. Мануил I видел в Беле своего наследника, о чём объявил официально в 1165 году. Беле был присвоен титул деспота (δεσπότης) — высочайший, после императора; дочь императора Мария объявлена его невестой и будущей императрицей.

Новый зигзаг биография Белы сделала в 1169 году, когда жена императора Мануила, наконец, родила ему сына. Бела был незамедлительно лишён титула деспота и статуса наследника, помолвка с Марией Комниной расторгнута. Но Бела по-прежнему пользовался уважением императора. Ему был присвоен более скромный (но достаточно значимый) титул кесаря, а его женой (в 1170 г.) стала Агнесса де Шатильон (в Венгрии — королева Анна) — сводная сестра императрицы Марии Антиохийской. Таким образом, император Мануил и Бела стали свояками.

4 мая 1172 года умер король Венгрии Иштван III. Не исключено, что косвенной причиной его смерти стало именно рождение наследника у императора Мануила. С рождением сына Мануил стал видеть в Беле не своего преемника, но подходящего ставленника на Венгерский престол. Король Иштван умер, когда его жена была беременна. Сын и наследник, появившийся на свет уже после смерти отца, умер вскоре после рождения. Подозревали отравление молодого короля и убийство младенца. Главным подозреваемым был, конечно же, император Мануил Комнин.
Получив от императора военную и денежную помощь, Бела вернулся в Венгрию, где, после непродолжительного сопротивления его матери — вдовствующей королевы Фружины (Ефросиньи), младшего брата Гезы и Эстергомского архиепископа Лукаша, был провозглашён королём (13 января 1173).

Внешняя политика 
Бела III получил поддержку императора Мануила в обмен на торжественную клятву не воевать и не злоумышлять против Византии во всё время правления как самого Мануила, так и его сына — царевича Алексея. Бела считал себя верным клятве, и если начал войну с Византией после смерти Мануила Комнина (1180), то лишь для того, чтобы вернуть себе всё то же «отцовское наследство» — Хорватию, Далмацию и Сирмий. Мануил I не зря восхищался талантами Белы: его сын Алексей (новый император) не смог противостоять на поле боя армии Венгерского короля. А когда император Алексей II Комнин был удавлен по приказу своего двоюродного дяди Андроника (1183), Бела, не связанный более клятвой, отобрал у Византии Белград, Браничево и долину реки Моравы. Когда же узурпатор Андроник Комнин был свергнут, и императором стал Исаак II Ангел, Бела примирился с ним и выдал за него замуж свою дочь Маргит (Маргариту). Долина Моравы была возвращена империи в качестве приданого невесты (1185). В дальнейшем отношения с Византией складывались мирно. Бела III даже помогал грекам в войне против Сербского жупана Стефана Немани (1191) и улаживал конфликты византийцев с католиками во время Крестового похода.

В пограничных конфликтах чехов с австрийцами Бела III неизменно поддерживал Чехию. Его младшая дочь Констанция, уже после смерти отца, стала Чешской королевой (1199) — женой Пржемысла I Отакара.

Расположение Германского императора Фридриха I Барбароссы Бела завоевал поддержкой крестоносного движения. После смерти Фридриха он даже принял обет стать крестоносцем, но выполнить своё обещание так и не успел.

В 1188 году галичане изгнали своего князя Владимира Ярославича. Тот обратился за помощью к Беле. Венгерское войско захватило Галич, но, вместо реставрации князя Владимира, Бела отдал Галич своему сыну Андрашу. Венгерским Галич оставался недолго: чинимые мадьярами безобразия (от мужей стали отнимать жен и дочерей «на постеле к собе», а в «божницахъ почаша кони ставляти») уже в 1189 году вызвали восстание галичан, а в 1190 году бежавший из венгерского плена Владимир Ярославич вернул княжество себе.

Внутренние дела 

По возвращении в Венгрию Бела III посадил своего младшего брата Гезу в тюрьму, а мать Ефросинью сослал в Святую Землю, где она и умерла в 1193 году. С церковными лидерами, поддержавшими оппозицию королевы-матери и младшего брата, Бела примирился, убедив их словами и поступками, что его византийское прошлое и православное крещение ничем не грозят венгерской католической церкви. Младшему брату дважды удавалось бежать за пределы Венгрии, и дважды он был возвращён Беле: сначала Леопольдом V Австрийским, затем — Собеславом II Чешским. Только в 1189 году, после личной встречи с направлявшимся в Крестовый поход императором Фридрихом Барбароссой, Бела освободил брата по просьбе императора, дал ему 2000 воинов и велел воевать в Святой Земле. Впрочем, очень скоро Бела отозвал своих крестоносцев (ноябрь 1189), недовольный переговорами Барбароссы с сербами и болгарами. Отряд вернулся, но уже без командира, который предпочёл навсегда остаться в Византии.

В 1182 году Бела короновал старшего сына Имре (с 1174 г.), чтобы закрепить за ним права на престол, а в 1184 году овдовел. Его новой женой стала (1186) дочь Людовика VII Французского Маргарита, похоронившая к тому времени своего первого мужа — Генриха Плантагенета «Молодого Короля».

Правление Белы III считается временем наивысшего расцвета Венгерского королевства. Венгрия была одной из богатейших и сильнейших стран Европы. На фоне Европейской феодальной раздробленности Венгрия выделялась реальным сосредоточением государственной власти в руках короля. До конца XII века Венгерские короли, жалуя, подобно прочим монархам Европы, земли за службу, старались не допускать их наследственного закрепления за банами и ишпанами. Королевский домен оставался крупнейшим земельным владением. Дополнительным источником пополнения казны были монополия на добычу золота и серебра, чеканку монет, соль, таможенные сборы, налоги на торговлю и речные перевозки, а также местные налоги.

Бела III был одним из богатейших монархов Европы. Опыт государственного управления он приобрёл ещё в Византии. А благодаря полученному образованию, он был ещё и хорошо образованным и поборником просвещения. Известно, что в годы его правления мадьяры обучались во Франции, Италии и Англии. В королевстве распространялась грамотность. Бела III велел фиксировать все королевские распоряжения в письменном виде (1181), что стало причиной создания придворной канцелярии. По королевскому распоряжению трудившийся в ней анонимный нотариус составил первый латинский свод государственных хроник — «Деяния венгров». В 1190 году в Эстергоме началось возведение первого в Центральной Европе готического собора.

Семья

Жёны и дети 
 Мария Комнина (1152—1182), дочь императора Мануила I Комнина и его первой жены Берты фон Зальцбах. Брак: 1165—1169. Разведены по требованию тестя. Детей в браке не было.
 Агнесса (Анна) Антиохийская (1154—1184), дочь Рено де Шатийона, князя Антиохии, и его жены Констанции Антиохийской. Брак: 1170—1184. Дети:
Имре (Эмерик) (1174—1204). Король Венгрии (1196—1204).
 Маргарита (1175—1223). Жена императора Византии Исаака II Ангела; затем — жена Бонифация I Монферратского, короля Фессалоники; затем — жена Николя де Сент-Омера.
 Шаламон.
 Андраш (ок. 1177—1235). Король Венгрии (1204—1235).
 Констанция (ок. 1180—1240). Жена Пржемысла I Отакара, короля Чехии.
 Иштван.
 Дочь, имя неизвестно.

 Маргарита Французская (1158—1197), дочь Людовика VII Капетинга, короля Франции. Брак: 1186 — до смерти Белы. Детей в браке не было. Первые роды Маргариты в первом браке с Генрихом Плантагенетом «Молодым Королём» были очень тяжёлыми. Младенец вскоре умер, а Маргарита, скорее всего, осталась бесплодной.

Исследование ДНК 
По данным генетиков у Белы III определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a1a1b2-Z93-SUR51) и митохондриальная гаплогруппа H1b. В митохондриальной гаплогруппе H1b митохондриальная последовательность короля Белы III имеет самое близкое отношение к человеку из группы KL-VI Карпатского бассейна.

Предки

Комментарий

Примечания

Ссылки 
 Всемирная история. Политическая история Венгрии в XII — начале XIII в. http://www.world-history.ru/countries_about/348/1844.html
 Всемирная история. Социальное и культурное развитие Венгрии в XII — начале XIII в. http://www.world-history.ru/countries_about/1843.html
 А. Гудзь-Марков. «История славян». https://web.archive.org/web/20070624195918/http://hronos.km.ru/libris/gudz2_16_8.html
 Генеалогическое древо Арпадов. Потомки принца Альмоша. http://www.hrono.ru/geneal/geanl_hg_2.html
 Словопедия. Династия Арпадов. http://www.hrono.ru/geneal/geanl_hg_2.html

Короли Венгрии